Вече́слов — фамилия (женская форма — Вече́слова).

 Вечесловы — дворянский род Российской империи.

Вечеслов 
 Вечеслов, Василий Васильевич (ок. 1810—1866) — офицер Российского императорского флота, командир Учебного морского рабочего экипажа, капитан 1 ранга.
 Вечеслов, Сергей Михайлович (1900—1963) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии первой степени.

Двойная фамилия
 Кузнецов-Вечеслов, Андрей Святославович (род. 1951) — российский балетмейстер, режиссёр, сценарист, актёр.

Вечеслова 
 Вечеслова, Татьяна Михайловна (1910—1991) — артистка балета и балетный педагог.

Двойная фамилия
 Снеткова-Вечеслова, Евгения Петровна (1882—1961) — артистка балета, педагог.

См. также 
 Вечеслово